Dromaeocercus é um género de aves da família Megaluridae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Dromaeocercus brunneus

Megaluridae
Géneros de aves